Die 14. Rallye Mexiko war der dritte von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2017. Die Rallye bestand aus 19 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 9. und dem 12. März gefahren.

Bericht 
Die Rallye Mexiko ging mit einem Sieg von Kris Meeke und Citroën zu Ende. Beinahe hätte Meeke den Rallye-Gewinn, nach einem Fahrfehler rund einen Kilometer vor dem Ziel, fast noch verloren. In einer Rechtskurve kam er von der Straße ab. Meeke und Co-Pilot Paul Nagle flogen über eine Hecke und ein parkendes Auto, dass er nirgendwo anschlug, war wohl nur Glück. Nach einer gefährlichen Durchfahrt eines Parkplatzes fand er den Weg auf die reguläre Strecke zurück. Im Ziel hatte Meeke einen Vorsprung von über 13 Sekunden auf Sébastien Ogier (M-Sport Ford) und siegte doch noch. Mit Bestzeit bei der vierten WP übernahm Meeke die Führung und gab diese bis ins Ziel nicht mehr ab. Er profitierte vor allem am Freitag davon, dass sein Auto im Gegensatz zur Konkurrenz in der dünnen Höhenluft Mexikos nicht überhitzte. An den weiteren Renntagen herrschte kühleres und regnerisches Wetter, die Motorkühlung war dann kein Problem mehr bei den verschiedenen Herstellern. Ogier leistete sich einige Fahrfehler und konzentrierte sich nach einem Dreher in WP 14 auf die Sicherung von Rang zwei.

Nachdem Hyundai bei der Rallye Monte Carlo und der Rallye Schweden das Tempo vorgab, plagten Thierry Neuville technische Probleme am Freitag. Trotzdem reichte es am Ende für den dritten Rang und den Gewinn der Powerstage. Die Teamkollegen Hayden Paddon und Dani Sordo belegten die Plätze fünf und acht.

Für Toyota war in Mexiko nicht viel zu holen. Juho Hänninen war wegen Krankheit nicht bei vollen Kräften und Jari-Matti Latvala überhitzte der Motor am Freitag, worauf er nicht mehr die volle Leistung abrufen konnte und Zeit verlor. Latvala wurde im Schlussklassement sechste und Hänninen siebter.

Die zweite und dritte Wertungsprüfung musste abgesagt werden, nachdem die Rennwagen zu spät im Servicepark ankamen wegen einer Strassensperrung zwischen Mexiko-Stadt und León.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 24 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Website Rallye-WM: https://www.wrc.com/
 Offizielle Website Rallye Mexiko: https://www.rallymexico.com/

Einzelnachweise 

Mexiko
2017